Климат Твери — умеренно континентальный. Тверь имеет мягкий климат, с умеренно прохладной и достаточно длительной зимой и нежарким, влажным летом. Сильные морозы или палящий зной бывают достаточно редко. Абсолютный минимум −43,8 градусов (31 декабря 1978), максимум +38,8 градусов (7 августа 2010). Самый холодный месяц — февраль (средняя температура −7,6 °C), самый тёплый — июль (+18,7 °C). Регулярные метеорологические наблюдения в Твери начали проводиться в 1871 году на базе мужской гимназии.

Температурный режим 

Продолжительность безморозного периода составляет 127 дней. Продолжительность периода со среднесуточной температурой:
 выше 0 °C составляет 210—215 дней;
 выше +5,0 °C — 170—175 дней;
 выше +10,0 °C — 125—130 дней;
 выше +15,0 °C — 55—65 дней. 
Средняя многолетняя дата первого заморозка — 11 августа. Средняя многолетняя дата последнего заморозка — 11 июня. Средняя продолжительность летнего периода — 112 дней. Средняя продолжительность периода с устойчивыми морозами — 121
день, начало — 1 декабря, окончание — 31 марта. Среднее количество дней с оттепелью: ноябрь — 17,7; декабрь — 8,1; январь — 5,8; февраль — 5,0; март — 15,2.

Сезоны 

Лето в Твери начинается со второй половины мая и продолжается до середины сентября. Атлантические воздушные массы нередко обуславливает пасмурную погоду с кратковременными дождями, но нагреваясь от материка, трансформируются в континентальные, характеризующиеся относительной сухостью. В июне-августе воздух нагревается днем до 20° и выше, абсолютный максимум достигает +39°. В это время устанавливается солнечная, теплая или жаркая погода. В июне 2021 года температура в Твери впервые поднималась до июньских +35.4 С, поставив новый рекорд этого города и всего 3.4 С недотянув до абсолютного летнего максимума температуры 7 августа 2010 года уже в июне, причём интересно что перепад июня 2021 по всей Тверской области достиг рекордных как минимум 38 градусов, поскольку утром 1 июня 2021 в Торопце был отмечен рекордный для лета мороз -2.6 С, ставший абсолютным минимумом месяца, в итоге тот июнь стал исключительно контрастным для региона.

Осень длится с середины сентября до середины ноября, и характеризуется преобладанием пасмурной погоды, с длительными, обложными осадками. Наблюдаются наибольшие в году скорости ветра.

Зима начинается в середине ноября и продолжается до середины марта. Этот сезон характеризуется холодной, ветряной и часто пасмурной погодой. Морозы до -25° отмечаются ежегодно, абсолютный минимум -43°. Взаимодействие арктических и континентальных воздушных масс приводит к значительному понижению температуры и увеличению числа солнечных дней.

Весна продолжается с середины марта до середины мая. Она характеризуется относительно сухой, солнечной погодой с частыми заморозками.

Солнечное воздействие 

Продолжительность солнечного сияния за год составляет 1 521 часов, самым солнечный месяц — июль, 252 часа. Дней без солнца насчитывается 113 за год, в основном за счет пасмурного осенне-зимнего периода. Особенно сумрачны ноябрь и декабрь, когда продолжительность солнечного сияния составляет около 10 % возможного, а число дней без солнца достигает 22—23 дней в месяц.

Осадки 

В течение года максимум осадков приходится на летний. Максимальное количество осадков за год — 885 мм, минимальное — 348 мм, среднее — 650 мм. Средняя повторяемость моросящих осадков — 15 дней в году.

Облачность

Ветер 
Преобладающими ветрами являются западные и юго-западные. Среднегодовая скорость ветра — 3,8 м/с, наибольшая — 20 м/с. Вероятность возникновения ветров со скоростью более 8 м/с — не более 5 %. Нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа.

См.также 

 Климат Тверской области

Примечания

Ссылки 
 Погода и климат Твери 
 Тверской центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 
 Климат Твери в 21 веке 

Тверь
География Твери